Jakab István (1798–1876) drámaíró, publicista, zeneszerző, az MTA tagja
 Jakab István (1928–2013) szlovákiai magyar nyelvész
 Jakab István (1942–2003) politikus, a Heves megyei közgyűlés elnöke 1990 és 1998 között
 Jakab István (1949) mezőgazdász, politikus
 Jakab István (1960) gyeplabdázó
 Jakab István (1973) romániai magyar közgazdász, politikus (RMDSZ) 
 Jakab István (1973) romániai magyar matematikus, politikus (EMNP), intézményigazgató

Hasonló nevűek

 Jakab István László (1907–1989) építészmérnök, festőművész, helytörténész